Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union, prije International Telegraph Union)
Međunarodna triatlonska unija (International Triathlon Union)